Diese Liste enthält die Bischöfe und Erzbischöfe des Bistums Trier. Aufgrund der besonders im Mittelalter teilweise sehr chaotischen Machtverhältnisse ist die Liste nicht vollständig eindeutig. Die Anzahl der Bischöfe bis heute schwankt je nach Zählweise zwischen 100 und 103.

Der (Erz-)Bischof von Trier war im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation einer der Kurfürsten; sein Herrschaftsbereich wurde daher als Kurtrier bezeichnet.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Weihbischöfe in Trier

Literatur 
 Die Bischöfe von Trier seit 1802. Festgabe für Bischof Dr. Hermann Josef Spital zum 70. Geburtstag am 31. Dezember 1995. Im Auftrag des Bischöflichen Generalvikariates hrsg. v. Martin Persch u. Michael Embach (= Veröffentlichungen des Bistumsarchivs Trier, Bd. 30). Paulinus Verlag, Trier 1996.

Weblinks 

 
 Wappen der Fürstbischöfe und Bischöfe von Trier auf Welt-der-Wappen: von 1307 bis 1711, von 1711 bis heute

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Trier
 Liste der Bischofe von Trier
Geschichte (Trier)
 Liste der Bischofe von Trier
!